(1972-), actrice italienne ;
 , actrice italienne ;
 Tony D'Amario (1961-2005), acteur français.